Laroque (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Laroque (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon